Gentse Poort (Kortrijk), een woonwijk in Kortrijk
 Gentse Poort (Hulst), een toegangspoort tot de vestingstad Hulst
 Porte de Gand in Rijsel